Белоруска екстралига је по рангу највиша професионална лига хокеја на леду у Белорусији. Такмичење је отвореног карактера, тако да поред белоруских клубова у њему учествују клубови из других држава, углавном из Летоније.

Историја 
Белоруска екстралига је основана након распада СССР-а 1992. године. Од 2006. године у лиги се такмиче и клубови ван Белорусије. Највише титула до сада је освојила екипа Јуности из Минска (6 титула).

Клубови у сезони 2015/16.

Досадашњи победници 
Досадашњи победници такмичења:

* У сезонама 2002—2004 турнир се одржавао током пролећа, а од сезона 2004—2009 пре почетка лигашког дела такмичења. 
** Турнир је одржан у августу 2002. пре почетка сезоне.

Референце

Спољашње везе 

 Екстралига на сајту хокејашке федерације Белорусије

Белоруска екстралига у хокеју на леду
Хокеј на леду у Белорусији